Cocos (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Los Cocos, een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
 Kokospalm (Cocos nucifera), de enige soort palm in het geslacht Cocos
 Cocoseilanden, twee atollen ten zuidwesten van Java in de Indische Oceaan
 Shire of Cocos, een Local Government Area (LGA) van het Australische externe territorium de Cocoseilanden
 Cocosplaat, een tektonische plaat die zich bevindt ten westen van Midden-Amerika in de Grote Oceaan